Google Web Toolkit
 GeWonden Transport; zie militair jargon
 IATA-code voor Luchthaven Sylt
 Gross Weight Tonnage
 telegrafische code voor het voormalig Station Waterschei